Az Overdose (angolul: túladagolás) jelentései:

 Overdose, magyar versenyló, 13-szoros veretlen

Zene 
 Overdose, brazil thrash metal együttes
 Overdose, 1994-es Pizzicato Five-album
 Overdose, AC/DC-szám
 Overdose, Tomcraft-szám
 Overdose, a dél-koreai EXO együttes albuma

Egyéb 
 Total Overdose játék
 Egy 1995-ös animációs mese, amelyet a National Film Board of Canada támogatott.